Ситуация в области прав человека в Йемене довольно сложная. Силы безопасности несут ответственность за применение пыток, бесчеловечное обращение и даже внесудебные казни. Но согласно информации посольства Йемена в США, в последние годы наблюдается некоторое улучшение, правительством подписан ряд международных договоров по правам человека, и даже на должность министра в области прав человека назначена женщина Вахиба Фэра. Другие источники указывают, что многие проблемы сохраняются, что реформы не были выполнены в полном объеме и что злоупотребления приняли ещё бо́льшие масштабы, особенно в области прав женщин, свободы прессы, пыток и жестокости полиции. Имеют место произвольные аресты граждан, особенно на юге, а также произвольные обыски домов. Длительное досудебное содержание под стражей является серьёзной проблемой, судебная коррупция, неэффективность и вмешательство исполнительной власти подрывают надлежащую правовую процедуру. Полностью ограничена свобода слова, прессы и религии.

Правовая основа 
Ряд прав человека закреплён в конституции Йемена; также страна является участницей Арабской хартии прав человека и ряда договоров ООН о правах человека:

Права женщин

Свобода прессы

Свобода религии

ЛГБТ

Примечания

Ссылки 
 Хьюман Райтс Вотч: Йемен 
 Цензура в Йемене  – Международная ассоциация по защите свободы слова
 Права человека в Йемене на портале УВКПЧ ООН 
 Права человека в Йемене на сайте посольства Великобритании 
 Раздел о Йемене доклада-2009 Международной амнистии»